Géczy ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabás von Géczy (1897–1971), ungarischer Violinist und Orchesterleiter 
 Julianna Korponay-Géczy († 1714), ungarische Adelige